Heizpilz steht für:

 ein pilzförmiger Heizstrahler, siehe Terrassenofen
 eine Heizhaube im Labor

Siehe auch: